Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON Classic Birmingham 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 13. Juni 2016 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld. Magda Linette rückte als Lucky Loser für die verletzte Simona Halep nach.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Birmingham